Тираж — наклад видання, кількість примірників друкованого видання одного випуску або оптичних дисків.
 Тираж (розіграш лотареї) — розіграш державної позики або лотереї. Погашення облігацій позик або інших паперів установою, що їх випустила.

 Інше:
 Виходити в тираж — переставати задовольняти потреби в чомусь, ставати непридатним для чогось; виходити з ужитку, псуватися.

Посилання 
 Тираж  //